Kitab al-Tabikh ou Kitab al-Ṭabīḫ ( , Le livre des plats) est le nom de deux livres de cuisine arabes médiévaux de Bagdad : 

 celui écrit au  par Ibn Sayyar al-Warraq 
   écrit en 1226 par Muhammad bin Hasan al-Baghdadi (mort en 1239)

Cuisine arabe
Livre de cuisine médiéval